Scutellidium är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Claus 1866. Scutellidium ingår i familjen Tisbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Scutellidium